Сен-Сольв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сен-Сольв () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор